Il existe deux réseaux de lignes de tramway à Barcelone, en Catalogne (Espagne) :
 Trambaix au sud-ouest.
 Trambesòs au nord-est.